Pura (Tarlac), een gemeente in de Filipijnse provincie Tarlac;
 Pura (tempel), een tempel op het Indonesische eiland Bali;
 Pura (eiland), een eiland in Indonesië;
 Pura (Zwitserland), een gemeente in het district Lugano van het Zwitserse kanton Ticino.